Slovo Nala může znamenat:
Nala (král), postava v hindské(?) mytologii
Nala (Lví král), postava z filmu Lví král a jeho dvou pokračování
KRI Nala, Indonéské válečné plavidlo
NALA Films, filmová společnost
 NALA, The National Adult Literacy Agency, instituce v Irsku

Místa
Nala, Nepíl, město v Nepálu
Nala, Pákistán, vesnice v Pákistánu
Nala (Tanzanie), městský obvod(?) v Tanzanii